Арамон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар
 Арамон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена